Penisola Kamčatskij – penisola nel mare di Bering sul lato orientale della Kamčatka
 Petropavlovsk-Kamčatskij – città dell'Estremo Oriente russo nella penisola della Kamčatka
 Ust'-Kamčatskij rajon – distretto del kraj di Kamčatka, Russia